Mónica González Mujica (1949), een Chileens journaliste
Mónica González Canales, een Mexicaans voetbalster